Катало́г Мессье́ (, Каталог туманностей и звёздных скоплений) — список из 110 астрономических объектов, составленный французским астрономом Шарлем Мессье и впервые опубликованный в 1771 году. Последняя редакция каталога относится к 1966 году.

Первая редакция каталога включала объекты M 1 — M 45; в окончательном виде каталог был создан в 1781 году, опубликован в 1784 году и содержал 102 объекта. Впоследствии, на основе журналов наблюдений Мессье, каталог был дополнен до 110 объектов.

Из 110 объектов каталога — 40 галактик, 29 шаровых звёздных скоплений, 28 рассеянных звёздных скоплений, 6 галактических туманностей, 4 планетарные туманности и 3 звёздных поля. Наиболее удалёнными от Земли объектами каталога являются галактики (M 58, M 59, M 60, M 61, M 49, M 87, M 89, M 84, M 86 и другие), принадлежащие скоплению Девы, наиболее близким — туманность M 78. Предельная звёздная величина каталога для отдельных объектов составляет 11m; большинство же из них намного ярче.

Список объектов каталога Мессье

Положение объектов на карте звёздного неба

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

 
Мессье объектов